Англо-эфиопское соглашение (1897) (иногда также называемое соглашением Родда) было заключено Ренеллом Роддом со стороны Британской империи и императором Менеликом II со стороны Эфиопии. Заключение касалось в первую очередь спорных вопросов на границе Эфиопии и Британского Сомали. Договор был подписан 14 мая 1897 года, чтобы «укрепить и сделать более эффективной и прбыльной дружбу между двумя королевствами».

Договор включал ряд статей:

I. Граждане Эфиопии и Британского Сомали имеют полную свободу для торговли между ними.

II. Определение географических границ между Британским Сомали и Эфиопией.

III. Сохранение открытой караванной дороги между Харэром и Сайлой.

IV. Эфиопия предоставляла Британии определённые права, касающиеся сбора налогов и пошлин.

V. Разрешение на импорт техники через Британский Сомали.

VI. Эфиопия должна помочь Британии в борьбе с махдистами.

Данный договор был одним из договоров, регулировавших границы Эфиопии и западных держав, после знаменитой победы при Адуа.

Граница между Эфиопией и Великобританией не была демаркирована вплоть до 1932 года, пока Хайле Селассие не решил утвердить границы Эфиопии со всеми западными государствами. Переговоры по демаркации границы шли очень долго и закончились только зимой 1932 года.

Текст соглашения 
Её Величество Виктория, Божиею милостию, Королева Великобритании и Ирландии, Императрица Индии и Его Величество Менелек II, Божиею милостию, Король Королей Эфиопии, желая укрепить и сделать более эффективной и прибыльной дружбу, которая издревле существовала между королевствами. Её Величество Королева Виктория назначила Специальным посланником и представителем при Его Величестве Менелеке II Джеймса Реннелла Родда, эквайра, кавалера орденов Святого Михаила и Святого Георгия. Специальный посланник и Его Величество Менелек II заключают следующий договор, который будет обязателен для них и их наследников

Статья I.

Субъекты, проживающие на территориях Британии и Эфиопии могут свободно перемещаться и заниматься торговлей на территориях Британии и Эфиопии, пользуясь защитой страны, на территории которой они находятся. Вооружённым группировкам из обеих стран строжайше запрещается пересекать границу без разрешения властей Британии и Эфиопии.

Статья II.

Границы британского протектората в Сомали, который был признан Менеликом II, будут определены в результате обменами нотами между Джеймсом Реннеллом Роддом, эсквайром, специальным посланником Её Величества и Хайле Селассие Расом Мэконныном, специальным посланником Менелика II. Данные ноты будут впоследствии прикреплены к этому документу и станут неотъемлемой частью данного договора

Статья III.

Караванная дорога между Харэром и Сайлой на пути к Гильдессе должна оставаться открытой для торговли обоих народов

Статья IV.

Его Величество Император Эфиопии предоставляет британской стороне все возможные права в отношении местного налогообложения и пошлин, которые он может предоставить иностранной державе. При этом, все товары, нужные исключительно для Эфиопии свободно проходят через порт Сайла без каких-либо пошлин

Статья V.

Транзит военной техники и оружия, предназначенных для Его Величества Императора Эфиопии через Британские колонии разрешён, в соответствии с Общим Актом Брюссельской Конференции от 2 июля 1890 года

Статья VI.

Его Величество Император Менелик II, король королей Эфиопии будет помогать правительству Британии и делать всё в его силах, чтобы предотвратить получение ресурсов и оружия махдистами через территорию Эфиопии, также Менелик II объявляет махдистов злейшими врагами империи. Данный договор вступает в силу с момента уведомления Менелика II о его ратификации, но статья VI вступает в действие с момента подписания.

Его Величество Менелик II, король королей Эфиопии и Джеймс Реннелл Родд, эсквайр, от имени Её Величества Виктории, Королевы Великобритании и Ирландии, Императрицы Индии подписывают данный договор. Договор в двух экземплярах составлен на английском и на ахмарском, при чём оба экземпляра являются официальными, к ним прикреплены печати.

Подписано в Аддис-Абебе 14 мая 1897 года.

Примечания

Литература 
 «British Embassy, Addis Ababa», Ричард Панкхёрст

XIX век в Африке
1897 год в Великобритании
Международные договоры
Май 1897 года
События 14 мая
Международные договоры XIX века
Международные договоры Эфиопии
Международные договоры Великобритании